Marine Expeditionary Force steht für:

 I. Marine Expeditionary Force
 II. Marine Expeditionary Force
 III. Marine Expeditionary Force